Тойа () — фамилия. Известные носители:
 Тойа, Донни (род. 1992) — американский футболист.
 Тойа, Патриция (род. 1950) — итальянский политик.

См. также 
 Тойя — разменная монета в Папуа — Новая Гвинея, равная 1/100 кины.